Annunciatie
 De boodschap aan Maria (Campin)
 De boodschap aan Maria (Claudel), theaterstuk van Paul Claudel
 films, gebaseerd op het theaterstuk:
 De boodschap aan Maria (1960)
 De boodschap aan Maria (1970)

Zie ook 
 De annunciatie, doorverwijspagina